

Черемшанка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Черемшанка — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Черемшанка — селище, Алтайський район, Алтайський край
 Черемшанка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Черемшанка — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Черемшанка — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Черемшанка — село, Ішимський район, Тюменська область
 Черемшанка — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Черемшанка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Черемшанка — село, Тюменцевський район, Алтайський край

Черемшанка — село, Старовижівський район, Волинська область